

Geografia
 Lucrezia – frazione del comune di Cartoceto, nella Provincia di Pesaro e Urbino
 Lucrezia Romana – zona urbanistica 10e del X Municipio del comune di Roma

Onomastica
 Lucrezia – nome proprio di persona femminile italiano

Altro
 Lucrezia – dipinto di Paolo Veronese
 Lucrezia – opera di Ottorino Respighi (1937)
 Lucrezia – film del 1968
 Lucrezia – fumetto erotico italiano degli anni settanta, ispirato alla vita di Lucrezia Borgia
 Lucretia – canzone dei Megadeth, contenuta nell'album del 1991 Rust in Peace
 Lucrezia – personaggio leggendario del V secolo a.C.